Landbrief steht für:

 Landbrief (Stiftspropstei Berchtesgaden), 1377, ausgegeben von Stiftspropst Ulrich I. Wulp, um der großen Schuldenlast des Klosterstifts Berchtesgaden etwas entgegenzusetzen.
 Landbrief (Steffisburg), 1405, das „Frygricht Landrächt“ in Steffisburg hielt darin altüberlieferte Freiheiten und Rechte sowie die Regeln zur Verwaltung des Freigerichts fest. 
 Spade-Land-Brief, 1438, Auslegung des Spadelandsrechts für die Wilstermarsch
 Stichtse Landbrief, 1375, Fürstbischof von Utrecht Arnold van Hoorn regelte darin die Rechte der drei Stände (die fünf Kapitel, Adel, Städte) des Landtages